Eredivisie (mannenhandbal) 1988/89
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1988/89